Kloster Neuwerk bezeichnet

** ein ehemaliges Kloster und eine Kirche in Goslar, siehe Neuwerkkirche Goslar
 Kloster Neuwerk (Halle), ein ehemaliges Augustinerkloster in Halle, Sachsen-Anhalt
 Kloster Neuwerk (Mönchengladbach), ein ehemals von Benediktinerinnen, heute von Salvatorianerinnen genutztes Kloster in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen